

Biografia

Carriera 
Iniziò a giocare nel Guernica, in Tercera División, per poi trasferirsi al Logroñés con il quale salì dalla Segunda B alla Primera División.

Per oltre un quindicennio ha allenato squadre di calcio di tutte le categorie. Ascese alla ribalta nazionale sulla panchina del Numancia, all'epoca in Segunda B, dopo aver inanellato una serie di successi in Coppa del Re (stagione 1995-1996) eliminando tre squadre di Primera División (Real Sociedad, Racing Santander e Sporting Gijón) e arrivando a un passo dalla qualificazione anche contro il Barcellona.

Lotina accrebbe così il prestigio della propria carriera di allenatore inaugurata tre stagioni prima nel Logroñés B. Fu proprio questa società che lo reingaggiò, dandogli l'opportunità di allenare in Primera División, nella stagione 1996-1997. In seguito si trasferì al Badajoz (1997-1998), e quindi di nuovo al Numancia (1998-1999), con cui ottenne la promozione. Fu poi la volta dell'Osasuna (1999-2002), anch'esso promosso, del Celta Vigo (2002-2004), che condusse in Champions League, e dell'Espanyol (2004-2006), che guidò alla conquista della Coppa del Re.

Con la Real Sociedad (2006-2007) arrivò a stagione avviata sostituendo José Mari Bakero e ottenendo la prima retrocessione in quarant'anni a fine stagione.

Lasciata la Real Sociedad passò al Deportivo La Coruña, dove chiuse la stagione 2007-2008 con la qualificazione alla Coppa Intertoto. Nella stagione 2010-2011 la squadra retrocede in Segunda División dopo vent'anni. Il 22 maggio 2011 Lotina lascia la squadra galiziana a José Luis Oltra.

Nel 2012 arriva al Villareal dopo l'esonero di Molina. Il 13 maggio porta il Villarreal alla retrocessione, dopo la sconfitta casalinga contro l'Atletico Madrid per 0-1.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Castellón: 1980-1981

Allenatore

Competizioni nazionali

Espanyol: 2005-2006

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Statistiche su Bdfutbol.com (allenatore)